Біфі́лярний ( — «подвійнонитковий», від fīlum — «нитка») — у техніці певні подвійні лінії, структури. Серед них:
 Біфілярна котушка — електромагнітна котушка, яка містить дві близько розташовані, паралельні обмотки.
 Біфілярні штрихи — подвійні штрихи на лімбах чи здвоєні зображення діаметрально протилежних штрихів лімба в деяких конструкціях теодолітів.